barikád, az ellenség mozgását akadályozó utcai torlasz
 Barikád, az internetes „Alfahír” honlap korábbi neve
 Barikád, magazin
 Barikád, a Transformers univerzum egyik álca szereplője
 Barikád, akciófilm Gregory Ratoff rendezésében és Alice Faye főszereplésével 1939-ből
 Barikád, horrorfilm Timo Rose rendezésében 2007-ből
 Barikád, Édouard Manet litográfiája
 Barikád, társasjáték, más néven  Malefiz
 Barikád, videójáték
 Barikád, film Peter Godfrey rendezésében 1950-ből
 Barikádok, dokumentumfilm Ram Loevy rendezésében 1972-ből
 Barikád, dokumentumfilm un In-ho rendezésében 1997-ből
 Barricade, patak
 Barikád, Galambos Tamás olajfestménye
 Barikád, Kiss István köztéri szobra
 Barikád, az Interpol együttes dala
 Barikád hadművelet